Юрий Портнов:
 Портнов, Юрий Алексеевич (1920—2012) — Герой Социалистического Труда.
 Портнов, Юрий Михайлович (род. 1939) — советский и российский учёный-педагог, специалист в области теории и методики спорта, академик РАО (1996).